Regius Professor of Surgery steht für folgende Lehrstühle:

 Regius Professor of Surgery (Aberdeen)
 Regius Professor of Surgery (Dublin)
 Regius Professor of Surgery (Glasgow)
 Regius Chair of Clinical Surgery, Universität Edinburgh